Барта:

 Барта — река в Литве и Латвии.
 Барта — село в Бартской волости Латвии.
Барта — до 1945 г. название села Плавни в Ренийском районе Одесской области Украины.

Носители фамилии 
 Барта, Александр (род. 1983) — немецкий хоккеист.
 Барта, Алеш (род. 1960) — чешский органист.
 Барта, Вацлав (род. 1980) — чешский певец, представитель Чехии на Конкурсе песни «Евровидение 2015».
 Барта, Джастин (род. 1978) — американский актёр, продюсер и режиссёр.
 Барта, Джон (настоящее имя Янош Барта; род. 1920) — венгерский актёр.
 Барта, Иосиф (1744—1787) — чешский композитор и органист.
 Барта, Иржи (род. 1948) — чешский аниматор и сценарист.
 Барта, Карой (1884—1964) — министр обороны Венгрии.
 Барта, Карой (1907—1991) — венгерский пловец, призёр Олимпийских игр.
 Барта, Уилл (род. 1996) — американский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Барта, Шандор (1897—1938) — венгерский поэт, беллетрист и переводчик.
 Барта, Эммануил (1841—?) — педагог, автор сочинений по естественной истории.
 Барта, Ян (род. 1984) — чешский профессиональный шоссейный велогонщик.

См. также 
 Барт

Примечания